Simona Halep era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al secondo turno da Ana Ivanović.

In finale Sara Errani ha sconfitto Barbora Strýcová con il punteggio di 6-0, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)

 Belinda Bencic (primo turno)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Roberta Vinci (primo turno)
 Svetlana Kuznetsova (primo turno)

Wildcard 

  Julia Görges (secondo turno)
  Simona Halep (secondo turno)

 Petra Kvitová (secondo turno)
 Karolína Plíšková (primo turno)

Qualificate 

  Zheng Saisai (primo turno)
  Cvetana Pironkova (primo turno)

 Jana Čepelová (primo turno)
 Jaroslava Švedova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2016
WTA Tour 2016